Trinitarierkirche nennt man Kirchen des Trinitarierordens, die im Allgemeinen ebenfalls dem Patrozinium der allerheiligsten Dreifaltigkeit unterstellt sind.

 Trinitarierkirche (Adare)
 Trinitarierkirche (Arles)
 Trinitarierkirche (Bratislava)
 Trinitarierkirche (Metz)
 Trinitarierkirche (Vianden)
 Trinitarierkirche (Wien)

Siehe auch:
 Liste von Dreifaltigkeitskirchen
 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)